przedział ufności
 wskaźnik sercowy
 Międzynarodowy Indeks Barw (Color Index)
 Collegium Invisibile
Ciągła integracja

Zobacz też 
 Ci
 Moduł CI